ISO/IEC 8859 – zestaw standardów służących do kodowania znaków za pomocą 8 bitów. Standardy te zostały utworzone przez European Computer Manufacturers Association w połowie lat osiemdziesiątych, po czym zostały uznane przez Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną.

Wszystkie zestawy ISO 8859 mają znaki 0-127 (hex 00-7F) identyczne jak w kodzie ASCII, zaś pozycjom 128-159 (hex 80-9F) przypisane są dodatkowe kody sterujące, tzw. C1 (faktycznie są nieużywane).

 ISO 8859-1 (Latin-1) - alfabet łaciński dla Europy zachodniej
 ISO 8859-2 (Latin-2) - łaciński dla Europy środkowej i wschodniej, również odpowiednia Polska Norma
 ISO 8859-3 (Latin-3) - łaciński dla Europy południowej
 ISO 8859-4 (Latin-4) - łaciński dla Europy północnej
 ISO 8859-5 (Cyrillic) - dla cyrylicy
 ISO 8859-6 (Arabic) - dla alfabetu arabskiego
 ISO 8859-7 (Greek) - dla alfabetu greckiego
 ISO 8859-8 (Hebrew) - dla alfabetu hebrajskiego
 ISO 8859-9 (Latin-5)
 ISO 8859-10 (Latin-6)
 ISO 8859-11 (Thai) - dla alfabetu tajskiego
 ISO 8859-12 - brak
 ISO 8859-13 (Latin-7)
 ISO 8859-14 (Latin-8)
 ISO 8859-15 (Latin-9) - z ISO 8859-1 usunięto kilka rzadko używanych znaków i wprowadzono znak euro oraz litery Š, š, Ž, ž, Œ, œ oraz Ÿ
 ISO 8859-16 (Latin-10) - łaciński dla Europy środkowej - zmodyfikowany ISO 8859-2 ze znakiem euro i dodatkowymi literami dla kilku języków.

Polskie litery są obecne w ISO-8859-2, ISO-8859-13 i ISO-8859-16. Tylko ISO-8859-13 i ISO-8859-16 zawierają prawidłowe cudzysłowy stosowane w języku polskim zgodnie z normą PN-83/P-55366 („ i ”), których brak jest w ISO-8859-2. Litery Ą, ą, Ę, i ę istnieją również w ISO-8859-4 i ISO-8859-10 (w tym ostatnim obecne są również Ó i ó).

Porównanie standardów ISO 8859 

Na pozycji 0xA0 zawsze występuje spacja niełamliwa, a na 0xAD w większości zestawów występuje znak warunkowego przełamania tekstu (program może w tym miejscu przenieść zbyt długie słowo do nowej linii wstawiając dywiz), czyli miękki dywiz (ang. soft hyphen). Wszystkie pozostałe puste pola oznaczają, że kod został nieprzypisany lub zastosowany system nie jest w stanie go wyświetlić.

Kolorem żółtym oznaczono dodatki dla wersji ISO/IEC 8859-7:2003 i ISO/IEC 8859-8:1999.

Zobacz też 
 ISO 10646
 ISO/IEC 2022
 kodowanie polskich znaków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://czyborra.com/charsets/iso8859.html 

Formaty plików komputerowych
08859